Alessandro Scarioni – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Franco Scarioni – calciatore, giornalista e aviatore italiano